Мануэль Мухи́ка Лаине́с (, фамилии по отцу и матери встречаются также в вариантах Му́хика, , и Ла́инес,  соответственно; 11 сентября 1910, Буэнос-Айрес — 21 апреля 1984, Крус Чика, провинция Кордова) — аргентинский писатель, журналист, переводчик.

Биография 
Принадлежал к прославленному аристократическому семейству, среди его предков по отцу — основатель Буэнос-Айреса (1580) Хуан де Гарай, по линии матери — видный журналист и писатель-романтик XIX в. Флоренсио Варела. В 1920-х два года учился в Париже. Тогда же написал (на французском) свою первую биографию Людовик XVII. В 1928 поступил на юридический факультет Буэнос-Айресского университета, после двух курсов бросил учёбу. С 1932 — редактор ежедневной столичной газеты La Nación. В 1936 дебютировал книгой эссе Кастильские глоссы, в центре которых был образ Дон-Кихота.

C 1969 жил с семьей в старинной колониальной усадьбе Рай в провинции Кордова.

Творчество 
Неутомимый биограф аргентинских политиков и писателей XIX в., певец Буэнос-Айреса (книга стихов Песнь Буэнос-Айресу, 1943; сборник эссе Буэнос-Айресские эстампы, 1946; цикл рассказов Таинственный Буэнос-Айрес, 1950, исторический роман Великий театр, 1980). Другая область его творчества — романы из истории европейского Средневековья и Ренессанса, истории Древнего Египта, наиболее известные среди них — Бомарцо (1962; либретто одноимённой оперы Альберто Хинастеры, 1967), Единорог (1965, на немецком языке вышла под названием История о прекрасной Мелюзине, рассказанная ею самой), Лабиринт (1974, об Эль Греко и Испании золотого века), Скарабей (1982).

Ещё одна сфера его разносторонней деятельности — переводы. Перевел избранные сонеты Шекспира, пьесы Расина, Мольера, Мариво.

В фильме «Час огней» описан как колониальный писатель, помогающий разрушать национальную идентичность Латинской Америки.

Произведения 
 Glosas castellanas (1936)
 Don Galaz de Buenos Aires (1938)
 Miguel Cané (padre) (1942)
 Canto a Buenos Aires (1943)
 Estampas de Buenos Aires (1946)
 Aquí vivieron (1949)
 Misteriosa Buenos Aires (1950, экранизирован в 1981)
 Los ídolos (1952)
 La casa (1954)
 Los viajeros (1955)
 Invitados en el paraíso (1957)
 Bomarzo (1962)
 El unicornio (1965)
 Crónicas reales (1967)
 De milagros y de melancolías (1969)
 Cecil (1972)
 El viaje de los siete demonios (1974)
 Sergio (1976)
 Los cisnes (1977)
 El gran teatro (1980)
 El brazalete (1981)
 El escarabajo (1982)
 Cartas (1984, письма)
 Cuentos inéditos (1993)
 El arte de viajar: antología de crónicas periodísticas (1935—1977) (2007, газетные хроники)

Признание 
Член Аргентинской литературной академии (1956) и Академии художеств Аргентины (1959). Большая почётная премия Союза писателей Аргентины (1955), Национальная литературная премия (1963) за новеллу «», Орден Почётного легиона (1982). Почетный гражданин Буэнос-Айреса. Книги Мухики Лаинеса переведены на полтора десятка языков мира.

Роман Кумиры (1952) Борхес включил в свою Личную библиотеку. Писателя снял в своем фильме Многоточие, или В ожидании варваров (1971) Эдгардо Козаринский. Творчеству Мухики Лаинеса посвятил развернутое эссе Луис Антонио де Вильена (1976).

Создан Фонд писателя, вручается литературная премия его имени.

Литература 
 Carsuzán M.E. Manuel Mujica Laínez. — : Ediciones Culturales Argentinas, 1962
 Font E. Realidad y fantasía en la narrativa de Manuel Mujica Laínez (1949—1962). — Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas, 1976
 Cruz J. Genio y figura de Manuel Mujica Laínez. — : EUDEBA, 1978.
 Vázquez M.E. El mundo de Manuel Mujica Láinez. — : Belgrano, 1983.
 Schanzer G.O. The persistence of human passions: Manuel Mujica Lainez’s satirical neo-modernism. — : Tamesis Books, 1986.
 Manuel Mujica Lainez, 1910—1984: homenaje. — : Editorial Sur, 1988.
 Galeota Cajati A. I luoghi della storia in Manuel Mujica Lainez. — Pagani: Istituto di studi latinoamericani; Salerno: Edizioni del Paguro, 1999.
 Caballero Wangüemert M.M. Novela histórica y posmodernidad en Manuel Mujica Láinez. — Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000.
 Abate S. El tríptico esquivo: Manuel Mujica Láinez en su laberinto. — Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2004.
 Hernando A.M. Al borde del paraíso: Manuel Mujica Lainez y Córdoba: existencia y territorio: una visión especular del tiempo vivido. — Córdoba: El Emporio Ediciones, 2007.
 Борхес Х. Л. Собрание сочинений. — Т. IV. — : Амфора, 2005. — С. 354.

Ссылки 
 
 Мухика Лаинес на сайте IMDB

Писатели Аргентины
Поэты Аргентины
Переводчики Аргентины
Журналисты Аргентины
Родившиеся в 1910 году
Родившиеся в Буэнос-Айресе
Умершие в 1984 году
Авторы исторических романов
Кавалеры ордена Почётного легиона